Паррі — валійське і англійське прізвище (Parry), італійське прізвище (Parri).   

 Вільям Едвард Паррі — британський мореплавець і дослідник Арктики. 
 Джордж Паррі — британський інженер, розробник конусового завантажувального апарату доменної печі.   
 Ферруччо Паррі — голова Ради Міністрів Італії і міністр внутрішніх справ з 21 червня по 8 грудня 1945 року. 
 Чарлз Крістофер Паррі — британський ботанік.

Валлійські прізвища